Roniebhal kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Roneval, berg, Skottland, Eilean Siar, 
 Roineval (kulle), Skottland, Eilean Siar, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar